Гриновецька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Гриновецька сільська рада — Житомирська область, Любарський район
 Гриновецька сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район